Barðsneshorn är en udde i republiken Island.   Den ligger i regionen Austurland, i den östra delen av landet,  km öster om huvudstaden Reykjavík.

Terrängen inåt land är kuperad. Havet är nära Barðsneshorn åt nordost. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km sydväst om Barðsneshorn.  Närmaste större samhälle är Neskaupstaður,  km väster om Barðsneshorn.

Kommentarer

Källor 

Halvöar i Austurland